PFG peut faire référence à : 
 Pompes funèbres générales
 Plukon Food Group
 Paris Foot Gay
 complexe sportif Patrick-Forbush-Gutterson de l'Université du Vermont.